Albiș se poate referi la:
 Localități în România:
 Albiș, Bihor
 Albiș, Covasna

Vezi și 
 Alb (dezambiguizare)